Кентубек — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кентубек — аул в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.
 Кентубек — село в Майском районе Павлодарской области.